Il Solopaca rosso è un vino DOC la cui produzione è consentita nella provincia di Benevento.

Caratteristiche organolettiche 
colore: rubino più o meno intenso, attenuato con l'invecchiamento.
odore: intenso, caratteristico.
sapore: asciutto, armonico, vellutato.

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione 
Provincia, stagione, volume in ettolitri
Benevento  (1990/91)  5417,0
Benevento  (1991/92)  6301,0
Benevento  (1992/93)  4801,41
Benevento  (1993/94)  6800,22
Benevento  (1994/95)  7932,28
Benevento  (1995/96)  7699,72
Benevento  (1996/97)  7315,41

Vini DOC della provincia di Benevento
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Sangiovese
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Aglianico